

Geografia 
 Alex (Oklahoma) — cidade norte-americana no estado de Oklahoma
 Alex (Alta Saboia) — comuna no departamento francês de Alta Saboia

Personagens de ficção
 Alex Rousseau — personagem da série de TV Lost
 Alex (Street Fighter) — personagem do jogo Street Fighter
 Alex (Tekken) — personagem do jogo Tekken

Outros 
 Alfredo Dinis (pseudónimo: Alex) — membro do Comité Central do Partido Comunista Português 
 Furacão Alex (2004) — grande furacão no oceano Atlântico
 Alex (papagaio) — papagaio que se tornou notório por sua inteligência
 Alex (Formicidae) — gênero de insetos

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos